Lawrence Nycholat (né le  à Calgary dans la province de l'Alberta au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1996-1997|| Broncos de Swift Current|| LHOu|| 67|| 8|| 13|| 21|| 82|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1997-1998|| Broncos de Swift Current|| LHOu|| 71|| 13|| 35|| 48|| 108|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|- 
| 1998-1999|| Broncos de Swift Current|| LHOu|| 72|| 16|| 44|| 60|| 125|| 6|| 2|| 2|| 4|| 12
|-
| 1999-2000|| Broncos de Swift Current|| LHOu|| 70|| 22|| 58|| 80|| 92|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|- 
| 2000-2001|| Bandits de Jackson|| ECHL|| 5|| 1|| 2|| 3|| 5|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2000-2001|| Lumberjacks de Cleveland|| LIH|| 42|| 3|| 7|| 10|| 69|| 4|| 0|| 0|| 0|| 2
|- 
| 2001-2002|| Aeros de Houston|| LAH|| 72|| 3|| 11|| 14|| 92|| 14|| 1|| 0|| 1|| 23
|-
|2002-2003|| Aeros de Houston||  LAH|| 66|| 11|| 28|| 39|| 155|| -|| -|| -|| -|| -
|- 
|2002-2003|| Wolf Pack de Hartford||  LAH|| 15|| 2|| 9|| 11|| 6|| 2|| 2|| 0|| 2|| 0
|-
| 2003-2004|| Wolf Pack de Hartford||  LAH|| 72|| 6|| 26|| 32|| 130|| 16|| 0|| 5|| 5|| 28
|-
| 2003-2004|| Rangers de New York|| LNH|| 9|| 0|| 0|| 0|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2004-2005|| Wolf Pack de Hartford|| LAH|| 79|| 5|| 38|| 43|| 132|| 6|| 0|| 3|| 3|| 11
|- 
| 2005-2006|| Bears de Hershey||  LAH|| 73|| 13|| 44|| 57|| 94|| 16|| 2|| 12|| 14|| 12
|-
| 2006-2007|| Bears de Hershey||  LAH|| 29|| 3|| 25|| 28|| 39|| -|| -|| -|| -|| -
|- 
|2006-2007|| Capitals de Washington|| LNH|| 18|| 2|| 6|| 8|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2006-2007|| Sénateurs d'Ottawa|| LNH|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|- 
| 2007-2008|| Senators de Binghamton||  LAH|| 77|| 12|| 37|| 49|| 74|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2007-2008|| Sénateurs d'Ottawa|| LNH|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|- 
|2008-2009|| Canucks de Vancouver|| LNH|| 14|| 0|| 1|| 1|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|- 
|2008-2009 || Avalanche du Colorado|| LNH|| 5|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2008-2009|| Moose du Manitoba||  LAH|| 3|| 0|| 3|| 3|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|- 
| 2009-2010|| Moose du Manitoba || LAH|| 37 ||5 ||17 ||22 ||49 ||4 ||0|| 1 ||1 ||4 
|-
| 2010-2011 ||Bears de Hershey ||LAH || 32 || 5 || 23 || 28 || 21 || - || - || - || - || -
|-
| 2011-2012 || Krefeld Pinguine || DEL || 23 || 1 || 5 || 6 || 42 || - || - || - || - || -

| 50 || 2 || 7 || 9 || 24 || - || - || - || - || -

Trophées et honneurs personnels 
Ligue américaine de hockey : participe au Match des étoiles avec l'association de l'Est en 2010-2011.

Références  

Naissance en mai 1979
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Broncos de Swift Current
Joueur des Rangers de New York
Joueur des Capitals de Washington
Joueur des Sénateurs d'Ottawa
Joueur des Canucks de Vancouver
Joueur de l'Avalanche du Colorado
Joueur des Bandits de Jackson
Joueur des Lumberjacks de Cleveland
Joueur des Aeros de Houston (LAH)
Joueur du Wolf Pack de Hartford
Joueur des Bears de Hershey
Joueur des Senators de Binghamton
Joueur du Moose du Manitoba (LAH)
Joueur des Krefeld Pinguine
Champion de la Coupe Calder
Défenseur de hockey sur glace
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché